Га́єв — російське прізвище. Відомі носії:

 Гаєв Борис Олександрович — російський інженер.
 Гаєв Володимир Станіславович — білоруський футболіст, воротар.
 Гаєв Дмитро Володимирович — колишній начальник ДУП «Московський метрополітен».
 Гаєв Єремій Іванович — Герой Праці.

Російські прізвища